Naturschutzgebiet Ruhrtal steht für Naturschutzgebiete im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Ruhrtal, Vorläufer zum Naturschutzgebiet Ruhraue (Arnsberg), (422,9 ha; 1998/2021)
 Naturschutzgebiet Ruhrtal bei Laer, Vorläufer zum Naturschutzgebiet Ruhrmäander bei Laer,  (228,5 ha; 1979/1994/2020)
 Naturschutzgebiet Ruhrtal bei Wehrstapel (18,2 ha; 2020)
 Naturschutzgebiet Ruhrtal mit Wennemündung (180,2 ha; 2020)
 Naturschutzgebiet Ruhrtal zwischen Olsberg und Assinghausen (48,4 ha; 2001/2004)
 Naturschutzgebiet Bestwiger Ruhrtal (83,9 ha; 2008)
 Naturschutzgebiet Freienohler Ruhrtal (84,3 ha; 1994/2020)
 Naturschutzgebiet Oberes Ruhrtal (55,3 ha; 2008)
 Naturschutzgebiet Olsberger Ruhrtal oberhalb Assinghausen (15,5 ha; 2004)